Jordi Frederic de Brandenburg-Bayreuth (Obersutzbürg, 1688 - Bayreuth, 1735), noble alemany de la Casa de Hohenzollern 
 Jordi Frederic de Kirchberg (Famroda, 1683 - Hachenburg, 1749), noble alemany
 Jordi Frederic de Prússia (Bremen, 1976), cap actual de la casa reial dels Hohenzollern 
 Jordi Frederic de Waldeck (Arolsen, 1620 - 1640), príncep alemany, fill del comte Wolrad IV